Almenar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almenar (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Almenar (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar